Га́ас, Ха́ас, Ха́аз або Га́аз () — прізвище німецького або нідерландського (голландського) походження. Поширене в німецькомовних країнах, на території колишньої Австро-Угорщини (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія), Нідерландах і в США.

Відомі носії 

 Фрідріх Гаас (1780—1853) — лікар німецького походження, відомий філантроп, названий «святим доктором».
 Артур Еріх Гаас (1884—1941) — австрійський фізик-теоретик.
 Вернер Гаас (1927—1956) — німецький мотогонщик, триразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP;
 Вольф Гаас (*1960) — австрійський письменник.
 Вольфганг Гаас (*1948) — ліхтенштейнський прелат; коад'ютор єпископа Куру з 25 березня 1988 по 22 травня 1990 року; єпископ Куру з 22 травня 1990 по 2 грудня 1997 року; архієпископ Вадуцу з 2 грудня 1997 року;
 Крістль Гаас (*1943) — австрійська гірськолижниця.
 Юджин Френсіс Гаас, відомий як Джин Гаас ( 1952) — американський бізнесмен, філантроп.
 Георг Фрідріх Гаас (*1953) — австрійський композитор.
 Маріо Гаас (*1974) — австрійський футболіст, нападник клубу «Штурм» (Грац).
 Тавнлі Гаас (*1996) — американський плавець, олімпійський чемпіон 2016 року.
 Томмі Гас — німецький тенісист.
 Юліус Гаас — чехословацький хокеїст, чемпіон світу.

Примітки